Робер Эрбен (; ) — французский футболист и футбольный тренер.

Клубная карьера 
Во взрослом футболе дебютировал в 1957 году выступлениями за клуб «Сент-Этьен», за который провёл всю игровую карьеру, длившуюся пятнадцать сезонов, приняв участие в 412 матчах чемпионата. Большинство времени, проведённого в составе «Сент-Этьена», был основным игроком команды, выиграв с ней ряд национальных трофеев.

Выступление за сборную 
В 1960 году дебютировал за сборную Франции. На протяжении карьеры в национальной команде, которая длилась 8 лет, провёл в ней 23 матча, забив 3 гола.

В составе сборной был участником чемпионата Европы 1960, который проходил во Франции, а также чемпионата мира 1966 в Англии.

Карьера тренера 
Завершив игровую карьеру в 1972 году, начал тренерскую карьеру в «Сент-Этьене». Стал одним из самых молодых тренеров во французском футболе — возглавил клуб в 33 года. Проработал в клубе более десяти сезонов, приводил команду к победам в чемпионате Франции (4 раза) и розыгрышах Кубка Франции (трижды).

В дальнейшем возглавлял команды «Олимпик Лион», саудовский «Аль-Наср» и «Страсбур».

В 1987 году ещё на три года вернулся на тренерский мостик «Сент-Этьена», однако на этот раз особых успехов с командой не достиг.

Последним местом тренерской работы был клуб «Ред Стар», команду которого Робер Эрбен возглавлял в качестве главного тренера до 1995 года.

Достижения

Как игрок 
 Чемпион Франции: 1963/64, 1966/67, 1967/68, 1968/69, 1969/70
 Обладатель Кубка Франции: 1961/62, 1967/68, 1969/70

Как тренер

«Сент-Этьен» 
 Чемпион Франции: 1973/74, 1974/75, 1975/76, 1980/81
 Обладатель Кубка Франции: 1973/74, 1974/75, 1976/77
 Финалист Кубка европейских чемпионов 1976

Ссылки 
 Profile
 Profile on French federation official site 
 Stats at lequipe.fr

Примечания 

Футболисты Франции
Игроки сборной Франции по футболу
Игроки ФК «Сент-Этьен»
Футбольные тренеры Франции
Тренеры ФК «Сент-Этьен»
Тренеры ФК «Олимпик Лион»
Тренеры ФК «Страсбур»
Тренеры ФК «Ред Стар»